Starik ist der Familienname folgender Personen:

 F. Starik (Frank von der Möhlen; 1958–2018), niederländischer Dichter und Künstler
 Iossif Jewsejewitsch Starik (1902–1964), sowjetischer Chemiker
 Nadeschda Alexandrowna Starik (* 1984), russische Biathletin